Закари Гордон (род. 15 февраля 1998, Ок-Парк, округ Вентура, Калифорния, США) — американский актёр кино и телевидения. Наиболее известен по роли Грега Хеффли в серии фильмов «Дневник слабака».

Биография 
Закари Гордон родился в еврейской семье. У него есть два родных брата, Джош и Кайл. Учился в старшей школе города Ок-Парк.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Дети-актёры США
Лауреаты премии «Молодой актёр»